Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, een letterkundig-historisch genootschap, opgericht in 1766
 Middelnederlands, de Nederlandse taal, zoals die werd gesproken tussen 1200 en 1500
 MNL, de IATA-luchthavencode van Ninoy Aquino International Airport, Manilla